Łeba (in tedesco Leba) è una città polacca del distretto di Lębork nel voivodato della Pomerania.Ricopre una superficie di 14,8 km² e nel 2004 contava 3.857 abitanti.

Clima

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Łeba